Fazekas Imre
 Fazekas Imre (1887–1949) író, újságíró, színműíró
 Fazekas Imre (1919–1998) színész
 Fazekas Imre (1957) hajtóidomár
 Fazekas Imre (1961) agrármérnök, vállalkozásszervező szakmérnök
 Fazekas Imre biológus szigetkoz.eu

hasonló nevűek
 Fazekas Imre Pál (1930) költő Irodalmi Rádió